Витяжний стоп — це закріплений шнур приладнаний до великого, стабільного об'єкта. Його використовують для автоматичного відкривання парашутів для десантників і парашутистів-новачків.

Дизайн і використання 
Витяжний строп це шнур прикріплений одним кінцем до літака, а іншим до верхівки чохла з парашутом. Падіння парашутиста з літака натягує цей шнур і він витягує чохол з парашутом із сумки. Витяжний строп і чохол залишаються з літаком, їх втягують назад. Звільнена від чохла баня парашута може розгорнутись під час падіння стрибача. По суті, стрибач тягне парашут за собою, створюючи вгору спрямований вітер, який примушує баню парашута надутись. Баня має надутись і почати підтримувати стрибача в межах 4 секунд. В малоймовірному випадку збою, стрибачів вчать як відрізати головну баню і розгорнути запасний парашут.

Парашутист має навчитись витримувати стабільну позицію тіла під час розгортання, щоб мінімізувати шанс збою. Цей спосіб зазвичай використовують в таких ситуаціях:

 Тренування парашутистів
 Бейс-джампінг
 Військове десантування з дуже малих висот (120 м.)

Примітки 

Парашутизм
Повітрянодесантні війська